One Time () може означати:
 «One Time» — дебютний сингл 2009 року канадського співака Джастіна Бібера.
 «One Time» — пісня 1995 року британського гурту King Crimson з альбому THRAK.
 «One Time» — сингл 2015 року американського реп-гурту Migos.